Імператриця Мейсьо́ (, мейсьо тенно; 9 січня 1624 — 4 грудня 1696) — 109-й Імператор Японії, синтоїстське божество, сьома жінка на Імператорському престолі Японії. Роки правління: 22 грудня 1629 — 14 листопада 1643.

Біографія 
Імператриця Мейсьо народилася 9 січня 1624 року. Вона була другою донькою Імператора Ґо-Мідзуноо. Матір'ю дівчинки була Токуґава Кадзуко, донька 2-го сьоґуна Токуґави Хідетади. Новонародженій дали ім'я Окіко та титул принцеса Оннаїті.

1629 року, через конфлікт Імператорського двору із сьоґунатом Токуґава, що виражався у інциденті з пурпурними рясами та постійному порушенні палацового етикету з боку пані Касуґа, годувальниці 3-го сьоґуна Токуґави Ієміцу, Імператор Ґо-Мідзуноо демонстративно полишив престол під приводом хвороби. Оскільки його перші сини рано померли, він передав трон 6-річній принцесі Окіко, яка прийняла ім'я Імператора Мейсьо. Востаннє особа жіночої статі займала японський престол близько 900 років тому.

1630 року Імператриця Мейсьо пройшла церемонію інтронізації. Через неповноліття державними справами залишався її батько, що прийняв титул Верховного Імператора. Він забороняв їй одружуватися, плануючи витравити потомство роду Токуґави з Імператорського роду.

1643 року, у 21-річному віці Імператриця Мейсьо передала трон своєму молодшому братові Цуґухіто, що прийняв ім'я Імператора Ґо-Комьо. Відставна правителька отримала титул Верховного Імператора, а згодом постриглася в монахині.

14 листопада 1643 року Імператриця Мейсьо померла у 74-річному віці. Її поховали в гробниці Цукінова, на території монастиря Сенрюдзі в районі Хіґасіяма, в Кіото.

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література 

  『新編　日本史辞典』 (Нове видання. Словник історії Японії) / 京大日本史辞典編纂会. — 東京: 東京創元社, 1994. — P.1057—1058.
  『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (''Історія Імператорів

Посилання 

  Список усипальниць Імператорів Японії // Офіційна сторінка Управління Імператорського двору Японії 

Імператори Японії